Беличий кускус, или беличий поссум, или поссум Ледбитера () — единственный вид из рода беличих кускусов семейства Сумчатые летяги. Эндемик Австралии. Видовой эпитет дан в честь британского натуралиста  (1760—1837).

Распространение 
Обитает в юго-восточной части австралийского штата Виктория на территории площадью 3500 км², являясь одним из самых изолированных видов сумчатых животных. Длительное время считался вымершим видом. Однако в 1961 году учёным удалось найти небольшую популяцию этого животного.

Беличьи кускусы — обитатели густых лесов. Встречаются на высоте от 500 до 1500 м.

Внешний вид 
Размеры мелкие. Длина тела составляет около 140 мм, хвоста — 160 мм. Размеры особей разного пола не отличаются. Средний вес взрослой особи составляет около 135 г.

Уши средние, треугольные, широкие, голые. Пальцы с расширенными подушечками и небольшими когтями. Кончик хвоста, который служит для баланса тела, покрыт удлинёнными волосами. Волосяной покров на спине серый или серо-бурый с чёрной срединной полосой и тёмными пятнами перед и позади глаза и позади уха. Брюхо покрыто мехом жёлтого оттенка.

Образ жизни 
Ведут древесный образ жизни. Обитают в дуплах умерших деревьев. Активность приходится на ночь. Питаются преимущественно насекомыми, иногда нектаром.

Размножение 
Моногамны. Сумка развита хорошо. Количество сосков 4. Период беременности очень короткий (не более 20 дней). Детёныши рождаются крайне беспомощными, поэтому после рождения в течение около 85 дней остаются в сумке матери. На третий месяц жизни выходят из сумки. Половая зрелость наступает на втором году жизни.

Примечания

Ссылки 
 

Млекопитающие Австралии
Эндемики Австралии
Сумчатые летяги
Монотипические роды млекопитающих
Животные, описанные в 1867 году
Ледбитер